1M steht für:
 Chevrolet 1M, ein PKW-Modell
 Seat Leon I Typ 1M, ein Kompaktwagen des spanischen Automobilherstellers Seat

1M